Amerikai Egyesült Államok
 Uniontown (Alabama)
 Uniontown (Arkansas)
 Uniontown (Jackson megye, Indiana)
 Uniontown (Perry megye, Indiana)
 Uniontown (Kalifornia)
 Uniontown (Kansas)
 Uniontown (Kentucky)
 Uniontown (Maryland)
 Uniontown (Missouri)
 Uniontown (Belmont megye, Ohio)
 Uniontown (Stark megye, Ohio)
 Uniontown (Pennsylvania)
 Uniontown (Washington)